{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72601) - || 2001 FH13 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72602) - || 2001 FC14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72603) - || 2001 FG15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72604) - || 2001 FK15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72605) - || 2001 FQ15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72606) - || 2001 FD16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72607) - || 2001 FH17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72608) - || 2001 FL17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72609) - || 2001 FN17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72610) - || 2001 FJ18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72611) - || 2001 FO18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72612) - || 2001 FT19 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72613) - || 2001 FK20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72614) - || 2001 FU20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72615) - || 2001 FK21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72616) - || 2001 FO21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72617) - || 2001 FY21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72618) - || 2001 FC23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72619) - || 2001 FO23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72620) - || 2001 FG25 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72621) - || 2001 FJ25 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72622) - || 2001 FE26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72623) - || 2001 FK26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72624) - || 2001 FH27 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72625) - || 2001 FP27 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72626) - || 2001 FR27 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72627) - || 2001 FZ27 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72628) - || 2001 FR29 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72629) - || 2001 FZ29 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72630) - || 2001 FO30 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72631) - || 2001 FW30 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72632) Coralina || 2001 FF31 || 23 maart 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (72633) Randygroth || 2001 FJ31 || 22 maart 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| (72634) - || 2001 FF33 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72635) - || 2001 FM34 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72636) - || 2001 FB35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72637) - || 2001 FA36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72638) - || 2001 FK36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72639) - || 2001 FX36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72640) - || 2001 FQ37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72641) - || 2001 FT37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72642) - || 2001 FC40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72643) - || 2001 FJ40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72644) - || 2001 FC41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72645) - || 2001 FX41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72646) - || 2001 FB42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72647) - || 2001 FO42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72648) - || 2001 FY42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72649) - || 2001 FU43 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72650) - || 2001 FP44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72651) - || 2001 FU44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72652) - || 2001 FZ44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72653) - || 2001 FA45 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72654) - || 2001 FD46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72655) - || 2001 FK46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72656) - || 2001 FL46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72657) - || 2001 FM46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72658) - || 2001 FS46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72659) - || 2001 FV46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72660) - || 2001 FA47 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72661) - || 2001 FB48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72662) - || 2001 FT48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72663) - || 2001 FD49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72664) - || 2001 FH49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72665) - || 2001 FQ49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72666) - || 2001 FU50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72667) - || 2001 FY50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72668) - || 2001 FG51 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72669) - || 2001 FF52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72670) - || 2001 FL52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72671) - || 2001 FS52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72672) - || 2001 FG53 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72673) - || 2001 FW53 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72674) - || 2001 FB54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72675) - || 2001 FP54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72676) - || 2001 FM56 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72677) - || 2001 FA60 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72678) - || 2001 FY60 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72679) - || 2001 FF61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72680) - || 2001 FJ62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72681) - || 2001 FO62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72682) - || 2001 FV63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72683) - || 2001 FS64 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72684) - || 2001 FX65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72685) - || 2001 FG66 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72686) - || 2001 FQ67 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72687) - || 2001 FW68 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72688) - || 2001 FG69 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72689) - || 2001 FD70 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72690) - || 2001 FX71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72691) - || 2001 FA72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72692) - || 2001 FN72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72693) - || 2001 FS72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72694) - || 2001 FT72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72695) - || 2001 FN73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72696) - || 2001 FJ74 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72697) - || 2001 FX75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72698) - || 2001 FZ75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72699) - || 2001 FN76 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72700) - || 2001 FC77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten